Az alábbi lista a Nyitrai egyházmegye püspökeit tartalmazza.

A püspökök listája

Források 
 http://www.biskupstvo-nitra.sk/chronologia-biskupov/

Kapcsolódó szócikkek 
 Vallási vezetők listái ország szerint

 
Magyarok listái foglalkozás szerint
Egyházi vezetők listái
Magyarok listái település szerint